Кошоев — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Кошоев, Омурзак (1890—1971) — Герой Социалистического Труда.
 Кошоев, Темирбек Кудайбергенович (1931—2009) — советский, киргизский партийный и государственный деятель.